Tuscan steht für:
 Tuscan (Schriftart)
 TVR Tuscan, Automodelle

Siehe auch:
 Tuscania